Мандра — топоним. Может означать:

Болгария 
 Мандра (Хасковская область) — село в Болгарии.
 Мандра (водохранилище) — озеро в Болгарии.

Греция 
 Мандра (город) — город в Греции.
  — деревня в сообществе Термон.